Volleyball-Bundesliga för damer 2021/2022 började 6 oktober 2021. Dresdner SC var titelförsvarare och VC Neuwied 77 uppflyttade från bundesligans 2:a division. Allianz MTV Stuttgart blev mästare genom att i finalen besegra SC Potsdam med 3-2 i matcher.

Lag

Grundserie
Grundserien spelades till och med 2 april

Slutspel 

Lagen på de åtta översta platserna i serien går vidare till slutspel, vilket startade 5 april 2022. Möten sker i bäst av tre set, förutom finalen som spelas i bäst av fem set.

Statistik

Referenser

Externa länkar 
 Officiell hemsida

2021
Volleybollsäsongen 2021/2022